Minglanilla (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu;
 Minglanilla (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca.